Blackwood (bridge), een bridgeconventie
 Blackwood's Magazine, een voormalig Brits tijdschrift
 John Blackwood (1818–1879), uitgever van Blackwood's Magazine
 Blackwood (Wales), een plaats in Wales
 Blackwood (New Jersey), een plaats in de Verenigde Staten
 Blackwood Creek, een plaats in Australië
 Blackwood (rivier), een rivier in West-Australië

verschillende houtsoorten 
 Dalbergia melanoxylon, Erythrophleum africanum,  Peltophorum africanum Afrika
 Senegalia modesta of Acacia modesta - India, Pakistan, Nepal, Himalaya
 Acacia argyrodendron, Diospyros longibracteata, Acacia melanoxylon, Acacia penninervis - Australië
 Diospyros whyteana, Maytenus peduncularis -  Zuid-Afrika
 Diospyros melanoxylon, Hardwickia binata - India
 Haematoxylum campechianum, Avicennia germinans, Midden-Amerika